Микеланджело начинал работу над своими скульптурами, как правило, с зарисовок пером или сангиной общей композиции, а также отдельных деталей. После этого мастер лепил из воска или глины небольшие эскизы — боццетти.

По сообщению Джорджо Вазари, что более чем пятиметровая статуя Давида была высечена из мрамора по восковой модели, размер которой не превышал 30 см.

Бенвенуто Челлини утверждал, что, иногда Микеланджело делал модели такого же размера, как и будущая статуя, и он видел большие модели ризницы церкви Святого Лоренцо. В письмах и записках Микеланджело утверждал, что между 1524 и мартом 1526 года он завершил для капеллы Медичи четыре большие модели скульптур Джулиано и Лоренцо II Медичи, четырёх времён суток и двух речных богов. Из крупных моделей сохранился только Речной бог (Каза Буонарроти).

На картине Яна Брейгеля Старшего и Питера Пауля Рубенса «Аллегория зрения» изображены четыре модели Микеланджело — Ночь, капеллы Медичи, Умирающий раб и Утро, которые размещены на полке над шкафом с бюстами.

Вопрос достоверности 
Гравюра Агостино Винециано, современника Микеланджело, изображает учащихся скульптурной мастерской, изучающих небольшие глиняные модели статуй. Модели статуй известных скульпторов ценили очень высоко. Известно, что Микеланджело подарил некоторые из своих боццетто, хотя большинство уничтожил перед смертью.

В. Н. Лазарев считал, что только 10 — 12 моделей могут считаться действительно аутентичными. По мнению других исследователей (среди них — Шарль де Тольнай), только модели в коллекции музея «Каза Буонарроти» являются авторскими.

Коллекции моделей по музеям

Каза Буонарроти 
В основном коллекция музея была собрана его основателем, Микеланджело Буонарроти (младшим), который пытался найти как можно больше вещей, которые касались его дяди. Таким образом, вполне возможно, что все 19 небольших восковых и глиняных моделей в музее являются работами самого Микеланджело. В 1911 году их исследовал Эрик Маклаген (), который отметил, что в то время ни одного списка этих моделей, кроме записей Генри Тоде , не было опубликовано.

Музей Виктории и Альберта

Британский музей 

Эти две модели были приобретены Каза Буонарроти.

Хьюстонский музей изящных искусств 

Эта модель происходит из коллекции Перси Штрауса (), которую он и его жена передали музею. Сама работа была приобретена в 1938 году на аукционе «Кристис», когда была проведена распродажа коллекции фон Прауна.

Музей Ванкувера 

В коллекцию музея входят 17 моделей, приобретенные в 1938 году на аукционе «Кристис». Первоначально эти модели входили в коллекцию фон Прауна.

Примечания 

 б. Лепка боццетто (как этюда или эскиза) или моделло может использоваться как подготовительный этап в создании скульптуры из твердого материала
 в. 12 дюймов. Считается, что эта модель — Обнаженный мужчина, который хранится в Каза Буонарроти

Ссылки

Источники 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Списки скульптур
Списки произведений изобразительного искусства по авторам